Лозно може да се односи на:

 Лозно, насеље града Краљева
 Лозно (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић